Heusler ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Isabella Bauer-Heusler (* 1948), deutsche bildende Künstlerin
 Bernhard Heusler (* 1963), Schweizer Rechtsanwalt und Sportfunktionär
 Carl Ludwig Heusler (1790–1851), deutscher Unternehmer und Bergbeamter
 Conrad Heusler (1826–1907), deutscher Unternehmer und Bergbeamter
 Emanuel Heusler (1790–1857), Schweizer Papierfabrikant
 Friedrich Heusler (1866–1947), deutscher Bergbauingenieur und Chemiker
 Hermine Heusler-Edenhuizen (1872–1955), deutsche Frauenärztin
 Magnus Heusler (1725–1783), deutscher Benediktiner und Komponist

Siehe auch:
 Heuslersche Legierung
 Heuslersche Notation, siehe Taktierendes Versprinzip
 Häusler (Begriffsklärung)
 Haeusler
 Heussler
 Häußler